Loredana est un prénom féminin inventé au XIX siècle par la romancière française George Sand.

Il est porté notamment par :

 Loredana Padoan (1924-2016), actrice italienne ;
 Loredana Bertè (1950- ), chanteuse italienne ;
 Loredana Groza (1970- ), chanteuse roumaine ;
 Loredana Dinu (1984-), escrimeuse roumaine ;
 Loredana Boboc (1984- ), gymnaste roumaine ;
 Loredana Errore (1984- ), chanteuse italienne.

Prénom féminin
Prénom italien
Prénom roumain